est un genre éteint et fossile de poissons à nageoires rayonnées néoptérygiens du Jurassique supérieur au Crétacé inférieur d'Europe.

Présentation 
Des fossiles ont été trouvés dans des environnements marins et d'eau douce.

La plupart des espèces du genre étaient auparavant référées au genre apparenté Lepidotes, mais toutes les espèces du Jurassique supérieur et du Crétacé inférieur de ce genre ont depuis été reclassées comme Scheenstia suite à une analyse phylogénétique détaillée. C'est un membre des Lepisosteiformes, ce qui signifie que les parents vivants les plus proches sont les Lepisosteidae. Les dents de Scheenstia sont basses et arrondies et étaient probablement utilisées pour écraser des organismes à carapace dure (durophage). Une espèce, le Scheenstia maximus marin du Jurassique supérieur d'Allemagne, pouvait atteindre des longueurs corporelles supérieures à 1,5 mètre.

Cladogramme 
Scheenstia est apparenté au genre Lepidotes. Ce dernier a été l'un des plus grands taxon poubelle actinoptérygiens, une étude de 2012 ayant trouvé des espèces se référant à un minimum de trois genres différents et éloignés. Scheenstia est également lié à Isanichthys. Un cladogramme montrant les relations de Neopterygii a été publié dans la revue, et une version simplifiée étiquetant les espèces précédentes de Lepidotes est présentée ici.

Liste d'espèces 

 Scheenstia bernissartensis  (Traquair, 1911)
 Scheenstia decoratus (Wagner, 1863)
 Scheenstia degenhardti (Branco, 1885)
 Scheenstia hauchecornei (Wagner, 1863)
 Scheenstia laevis (Agassiz, 1837)
 Scheenstia mantelli (Agassiz, 1833)
 Scheenstia maximus (Wagner, 1863)
 Scheenstia zappi López-Arbarello & Sferco, 2011

Classification 
Le nom valide complet (avec auteur) de ce taxon est Scheenstia López-Arbarello & Sferco, 2009.

Bibliographie

Publication originale

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Lepisosteiformes
Taxon fossile décrit en 2009
Genre d'actinoptérygiens préhistoriques (nom scientifique)
Paléontologie en Europe